Аи, аи:

Топоним 
 Аи — река на Сахалине.
 Аи — город и коммуна во Франции.

Иное 
 Аи — игристое вино.
 Аи — египетский фараон.
 Аи, Соэ (род. 1996) — мьянманский футболист.
 «Принцесса Аи» — сёдзё-манга 2004 года.

См. также 
 АИ
 AI
 Au